7170 Livesey – asteroide della fascia principale
 Livesey – parrocchia civile del Regno Unito
 Roger Livesey – attore britannico teatrale e cinematografico
 David Livesey – personaggio del romanzo L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson